Egmont (1942), een historische roman van Jos Van Rooy
Egmont (1944), een opera van Arthur Meulemans
Egmont (1968), een Belgische televisiefilm van Kris Betz met Marcel Hendrickx
Egmont (Beethoven), toneelmuziek van Ludwig van Beethoven
Egmont (bier), gebrouwen door brouwerij Crombé
Egmont (district), een district in Canada
Egmont (Goethe), een treurspel van Johann Wolfgang von Goethe
Egmont (lettertype), ontworpen in 1933 door S.H. de Roos voor de Lettergieterij Amsterdam
Egmont (uitgeverij), een Vlaamse uitgeverij
Egmont Group, een Deens mediaconglomeraat
Egmont-Eilanden, een eilandengroep van Nieuw-Zeeland
Egmont-Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen, denktank in Brussel 
Egmontpaleis, een paleis in Brussel, waar het Egmontpact werd gesloten
Mount Taranaki of Mount Egmont, een berg in Nieuw-Zeeland
Nationaal park Egmont, een nationaal park in Nieuw-Zeeland
Port Egmont, de eerste nederzetting op de Falklandeilanden
Graafschap Egmont, (1486 – 1619), zelfstandig graafschap in Noord-Holland

Personen met de achternaam Egmont 
Adolf van Egmond (1438-1477)
Allard van Egmont (1130-1168)
Anna van Egmond (1533-1558) (1533-1558), eerste vrouw van Willem van Oranje
Anna van Egmond (ca. 1493-1563) (1493-1563)
Arend van Egmond (1340-1409)
Arnold van Egmont (1410-1473)
Beerwout I van Egmont (1050-1114)
Beerwout II van Egmont (1095-1158)
Filips van Egmont (1558-1590), een zoon van Lamoraal van Egmont
Floris van Egmont (1470-1539)
Frederik van Egmont (1440-1521)
George van Egmont, Joris van Egmont (1504-1559)
Gerard I van Egmont (1200-1242)
Huis Egmont, een adellijk geslacht
Jan I van Egmond (1310-1369)
Jan II van Egmont (1385-1451)
Jan III van Egmont(1438–1516)
Jan IV van Egmont (1499-1528)
Johanna van Egmond
Justus van Egmont (1602-1674), een Antwerpse schilder
Karel I van Egmont (?-1541)
Karel II van Egmont (1567-1620), een zoon van Lamoraal van Egmont
Karel van Gelre, Karel van Egmond (1492-1538)
Lamoraal van Egmont (1522-1568), de beroemdste persoon uit het geslacht Egmont (graaf van Egmont)
Lamoraal II van Egmont (1565-1617), een zoon van Lamoraal van Egmont
Lodewijk Ernest van Egmont (1665-1693)
Lodewijk Filips van Egmont (1630-1682)
Lodewijk van Egmont (1600-1654)
Maria Christina van Egmont (1555-1622), een dochter van Lamoraal van Egmont 
Maria Clara van Egmont (1661-1714)
Maximiliaan van Egmont (1509-1548)
Procopo Frans van Egmont (1664-1707)
Sabina van Egmond (1562-1614), een dochter van Lamoraal van Egmont
Willem I van Egmont (1180-1234)
Willem II van Egmont (1228-1304)
Willem III van Egmont (1281-1312)
Willem IV van Egmont(1412-1483)
Wouter II van Egmont (1283-1321)
Wouter van Egmont (1158-1208)

Zie ook 
Egmond (doorverwijspagina)